Тувинское землетрясение (2011)
 Тувинское землетрясение (2012)